Luciasången är flera sånger som sjungs vid det svenska luciafirandet och kan eventuellt kallas Luciasången:
Luciasången är den vanligaste, med tre olika texter "Natten går tunga fjät", "Sankta Lucia, ljusklara hägring" och "Ute är mörkt och kallt".
Lucia (sång) med texten "Himlen hänger stjärnsvart"
Nu vaknen och glädjens
Så mörk är natten i midvintertid.

Se även 
:Kategori:Luciasånger